Raceauto
 Bolide (motorfiets), een Frans historisch motorfietsmerk
 Bolide (meteoor), een heldere meteoor